Arnbak ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Arnbak (1885–1970), dänischer Schauspieler
 Birthe Arnbak (1923–2007), dänische Schriftstellerin
 Jens Arnbak (* 1943), dänischer Physiker